{| class="infobox vcard" style="font-size:90%; width:21em; text-align:left;"
Naibu-reis 
Naibu-reisEnes. ef. Ljevaković
|-
!
!Osnovano1947. (prvi put imenovan uz funkciju reis-ul-uleme)
SjedišteCareva džamija u Sarajevu 
Jurisdikcija Bosna i Hercegovina Hrvatska Sandžak Slovenija Srbija 
DijasporaEuropaAustralijaSjeverna Amerika 
Broj vjernikaoko 4 milijuna 
Službena stranica:      www.islamskazajednica.ba
|}  

Naibu-reis, naslov je za imama koji privremeno rukovodi upražnjenom mjestom reis-ul-uleme.  

Prvi put uz funkciju reis-ul-uleme, naslov naibu-reisa je uveden u doba Ibrahima ef. Fejića 1947. godine. Naslov se nerijetko naziva i zamjenikom reis-ul-uleme, čemu on po važećim normama i odgovora. Po trenutnom Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz 1997. naibu-reis također zamjenjuje reis-ul-ulemu u njegovoj odsutnosti i spriječenosti.  

Trenutni naibu-reis je Enes ef. Ljevaković.

Naibu-reisovi

Izvori

Vanjske poveznice 
 Mustafa ef. Spahić: Husein ef. Kavazović podsjeća na Aliju Izetbegovića

 
Islam u Hrvatskoj
Islam u Srbiji
Islam u Sloveniji